Nosari ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Nosari (* 1948), Schweizer Radrennfahrer
 Thomas Nosari (* 1981), französischer Radrennfahrer